Яци́шин — українське прізвище, утворене від Яць — зменшеної форми імені Яків.

Носії 
 Яцишин Іван Іванович (*1914 — †1982) — український вчитель, автор методичних розробок з педагогіки, читанок, підручників
 Яцишин Михайло Іванович (*1944) — український живописець
 Яцишин Михайло Михайлович (*1968) — український правник, доктор юридичних наук
 Яцишин Назар Романович (*1980) — український футболіст, гравець у футзал

Примітки 

Українські прізвища